Панте́лич () — фамилия. Известные носители:

 Пантелич, Васа (1922—2008) — сербский актёр.
 Пантелич, Драган (1951—2021) — югославский футболист, вратарь.
 Пантелич, Илия (1942—2014) — югославский футболист, вратарь, также тренер.
 Пантелич, Марко (род. 1978) — сербский футболист, нападающий.
 Пантелич, Бранко (1957-1992) – сербский военачальник, первый командир Гвардии Пантеры